Eddie Pollack (1899-1955), een Amerikaans jazz-saxofonist, klarinettist en zanger
 Ben Pollack (1903-1971), een Amerikaans jazzdrummer en orkestleider
 Sydney Pollack (1934-2008), een Amerikaanse regisseur, producent en acteur
 Harold Pollack (1947-2013), een Surinaams politicus
 Remi Pollack (circa 1960-61), een Surinaams politicus
 Olaf Pollack (1973), een Duits wielrenner
 Yldiz Pollack-Beighle (1983), een Surinaams politicus

Zie ook 
 Pollak, ook wel witte koolvis, een straalvinnige vis uit de familie van kabeljauwen
 Polak (doorverwijspagina)